Moterų futbolo komanda "Utenis" eller Utenis er en litauisk kvindefodboldklub fra Utena. 

Holdets farver er gul og blå. Klubben har hjemmebane på Utenio stadionas (kapacitet 3.000).

Historiske slutplaceringer

Klub farver
 Gul og blå.

Trænere
 Arūnas Rastenis (siden 2019)

Se også 
 FK Utenis Utena (mænd)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 utenosutenis.lt
 Facebook  "Moterys už futbolą"

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2018
Kvindefodboldklubber i Litauen